Артания:

 Арсания (Артания) — по арабским источникам X века, один из трёх центров русов, наряду с Куябой (Киев) и Славией (Новгород).
 «Артания» — российская симфо-блэк-метал-группа.
 Артания — украинский футбольный клуб из города Очакова Николаевской области.